CDP w USA: Chicopee (Kansas)
Miasto w USA: Chicopee (Massachusetts)
Rzeka w USA: Chicopee (Rzeka)